Сиф, або Сет (‎, Шет, ) — після Каїна та Авеля, третій син Адама і Єви.

Після вбивства Каїном Авеля, Єва народила Адаму третього сина — Сета (). Адам на той час мав вже 130 років. У оригінальному тексті ім'я Сет (Шет) є грою слів із значенням «посаджений, положений». Отже Сет був свого роду заміною Авелю.
Відповідно до Книги Буття (5:8), Сет прожив 912 років і породив у 105 років сина Еноса. Мав також інших дітей, імена яких невідомі. За єврейською хронологією Сет народився у 130 р. від створення світу (3670 до н. е.), помер в 1042 р. від Створення світу (2758 до н. е.). Книга Ювілеїв називає дружиною Сета його сестру  — Аван.
У Євангелії від Луки, Сет входить до родоводу Ісуса Христа ().

Родовід

Посилання 
 Книга Ювілеїв

Джерела 
Святе Письмо Старого та Нового Завіту. Видавництво отців Василіан «Місіонер», 2005.

Примітки 

Біблійні особи
Книга Буття
Адам і Єва
Біблійний родовід